Francesco Nori – banchiere italiano
 Francesco Nori – vescovo e letterato italiano